Charcas puede referirse a:

 charcas, etnia que habitaba el sur de la actual Bolivia.
 Charcas, uno de los nombres que recibió la localidad central del pueblo charca: Chuquisaca (nombre originario hasta 1538), renombrada por los conquistadores españoles como Villa de La Plata de Nuevo Toledo (1538-1776), Chuquisaca (1776-1825) y Sucre (1825-a la fecha
 la Real Audiencia de Charcas, el más alto tribunal de la Corona española en la zona conocida como provincia de Charcas.
 la provincia de Charcas (1538-1776), que ocupó la región de los indios charcas, y que integró el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata.
 la provincia de Charcas, provincia del departamento de Potosí, Bolivia
 la intendencia de Charcas (1776-1825), una de las ocho áreas administrativas en que se dividía el Virreinato del Río de la Plata.

 Charcas, ciudad mexicana en el estado de San Luis Potosí;
 la calle Charcas, en la ciudad de Buenos Aires;
la calle Charcas, en el barrio Villa del Cerro de la ciudad de Montevideo;

 
el plural de charca (pequeña acumulación de agua, mayor que un charco y menor que una laguna).